Елизаветполь — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Елизаветполь — прежнее название города Гянджа (), с 1804 до 1918 года.

Украина 
 Елизаветполь — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Елизаветполь — село в Теофипольском районе Хмельницкой области.
 Елизаветполь — прежнее название села Лучинское Разделянского района Одесской области.
 Елизаветполь — усадьба Щербининых в селе Карачёвка Харьковского уезда (ныне в черте Харькова).